Бердичевский (Бердичевская) — еврейская фамилия:

 Бердичевская, Анна Львовна (род. 1948) — русский прозаик и поэт.

 Бердичевский, Борис Ефимович — советский конструктор
 Бердичевский, Георгий Александрович (1918—1978) — Герой Социалистического Труда.
 Бердичевский, Игорь Александрович (род. 1964) — российский шахматист, гроссмейстер (1996).
 Бердичевский, Лев Сергеевич (род. 1965) — советский и российский хоккеист, тренер.
 Бердичевский, Леонид Афанасьевич (1908—1944) — Герой Советского Союза.
 Бердичевский, Марк Наумович (1923—2009) — советский учёный.
 Бердичевский, Миха Йосеф (1865—1921) — писатель на иврите и идише, мыслитель.
 Бердичевский, Семён Соломонович (1910—1986) — деятель советских спецслужб, полковник госбезопасности.
 Бердичевский, Сергей Ильич (1882—не ранее 1937) — деятель революционного движения в России, социал-демократ.
 Бердичевский, Яков Исаакович (род. 1932) — филолог, литератор, музейный работник, библиофил.
 Бердичевский Шер, Хосе (19??—2000) — чилийский военный деятель.

 Кедров, Константин Александрович (первоначальная фамилия Бердичевский; род. 1942) — поэт, филолог.

См. также 
 Бердичевский округ
 Бердичевский район
 Бердичев